Dyade (von altgriechisch dýas „Zweiheit“) steht für:

 eine intensive Zweierbeziehung in der Soziologie
 dyadisches Produkt, mathematisches Produkt zweier Vektoren
 dyadische Funktion in der APL (Programmiersprache)

Siehe auch:
 Monade (Begriffsklärung)
 Triade (Begriffsklärung)
 Dyadik (Dualsystem in der Mathematik)
 dyadische Elementarzellen (Maßtheorie)
 Dualismus (zweigeteiltes Weltsystem)
 Dualität (Begriffsklärung)
 Paar (Begriffsklärung)